Брюе () — название нескольких коммун во Франции:

 Брюе-сюр-л'Эско — в департаменте Нор.
 Брюе-ла-Бюисьер — в департаменте Па-де-Кале.
 Брюе-ла-Бюисьер — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале